Ганготри:

 Ганготри — поселение в Индии, в районе одноимённого ледника.
 Ганготри — ледник в Гималаях.
 Ганготри — известная корова.
 Ганготри — национальный парк в Индии.